Федичкин — русская фамилия; имеет женскую форму Федичкина.